Typ 24 (auch Type 24 oder Typ XXIV) steht für
 NSB Type 24, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 24, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Type 24 oder Chiang-Kai-shek-Gewehr, die chinesische Version des Mauser Modell 98
 Type 24 (HMG Type 24), eine chinesische Maschinengewehrversion des DWM Modell 1909, einem Vorgänger des MG 08